Палач — лицо, осуществляющее пытки или приводящее в исполнение приговор о смертной казни или телесном наказании, соответствующая государственная или муниципальная должность.

Другие значения

Литературные произведения 
 «Палач» (швед. Bödeln) — новелла 1933 года Пера Лагерквиста.
 По мотивам книги написана одноимённая песня группы Ария (на слова М.Пушкиной, альбом «Крещение огнём»)
 «Палач» — роман-трилогия 1992 года Константина Белова.
 «Палач» — серия книг Дона Пендлтона, позже вдохновившая комиксовый образ Карателя.
 «Палач» — роман Сергея Белошникова.
 «Палач» — роман 2011 года Виктора Вальда.
 «Палач» — рассказ Максима Горького из серии «Заметки из дневника. Воспоминания».
 «Палач» — эссе Фазиля Искандера.
 «Палач, или Аббатство виноградарей» (), изданный также под сокращенным названием «Палач» — роман Фенимора Купера.
 «Палач» — роман 1986 года Эдуарда Лимонова.
 «Палач» — роман Александра Новикова.

Фильмы 
 «Палач» или «Каратель» () — австралийско-американский фильм 1989 года (режиссёр Марк Голдблат), первая экранизация одноимённого комикса.
 «Палач» — советский фильм 1990 года (режиссёр Виктор Сергеев) по сценарию Сергея Белошникова — автора одноимённого романа.
 «Палач» (, ) — европейский фильм 2005 года (совместная постановка нескольких стран, режиссёр С. Эби)
 «Палач» — российский 4-х серийный фильм 2006 года, режиссёр Сергей Белошников, римейк фильма 1990 года.
 «Палач» — российский телесериал Вячеслава Никифорова 2014 года.
 Super Star Destroyer «Executor» — Имперский Супер Звёздный Разрушитель «Палач».

См. также 
 «Палачи» () — шпионский роман 1975 года  из серии Matt Helm.
 «Палачи» — российский роман 2011 года Евгения Прошкина и Олега Овчинникова из серии Проект S.T.A.L.K.E.R.
 «Палачка» () — роман 1970 года Павла Когоута.

Примечания